

Codici 
 U4 – codice vettore IATA di PMTair

Letteratura
U4 – serie di libri per ragazzi

Trasporti 
Nei paesi di lingua tedesca le linee della metropolitana (U-Bahn) vengono spesso contrassegnate da una U iniziale e un numero progressivo:
 U4 – linea della metropolitana di Berlino (Germania)
 U4 – linea della metropolitana di Francoforte sul Meno (Germania)
 U4 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera (Germania)
 U4 – linea della metropolitana di Vienna  (Austria)